Краснокрымское сельское поселение — муниципальное образование в Мясниковском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — хутор Красный Крым.

Административное устройство 
В состав Краснокрымского сельского поселения входят:
 хутор Красный Крым,
 хутор Ленинаван,
 хутор Ленинакан,
 село Султан-Салы.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Мясниковского района